Kamil Maciejewski (ur. 28 grudnia 1991 we Włocławku) – polski koszykarz, grający na pozycji rozgrywającego. Jest wychowankiem Anwilu Włocławek. Obecnie zawodnik Miasta Zakochanych Chełmno.

Życiorys 
Kamil Maciejewski początkowo grał w młodzieżowym zapleczu Anwilu Włocławek a konkretniej w Towarzystwie Koszykówki Młodzieżowej we Włocławku. Ponadto wspierał drużynę w rozgrywkach 3 ligi. Zajął czwarte miejsce w Polsce w Spartakiadzie Młodzieży Kadetów i czwarte miejsce w kategorii Juniorów Starszych. Swój debiut na boiskach ekstraklasy zaliczył 15 stycznia 2011 roku podczas meczu z Asseco Prokom.

Osiągnięcia 
 Drużynowe
 Awans do I ligi - 2015

Statystyki

Przypisy

Bibliografia 
 Profil na oficjalnej stronie PLK 
 Profil na polskikosz.pl 
 Profil na eurobasket.com 
 Statystyki zawodnika 

Polscy koszykarze
Koszykarze Anwilu Włocławek
Koszykarze Polfarmexu Kutno
Koszykarze Noteci Inowrocław
Urodzeni w 1991
Ludzie urodzeni we Włocławku